Ptáci mohou být:

 Ptáci – (Aves) jsou třída teplokrevných obratlovců.
 Ptáci (film) – (The Birds) je antasticko-alegorický filmového hororu z roku 1963 od režiséra Alfreda Hitchcocka.
 Ptáci (hra) – (Ὄρνιθες Ornithes) je komedie starořeckého dramatika Aristofana.
 Ptáci (Kurt Gebauer) – bronzová socha v Opavě od Kurta Gebauera.
 Ptáci (opera) – (Die Vögel) je romantická opera německého skladatele Waltera Braunfelse. 
 Ptáci v trní – (The Thorn Birds) je americký čtyřdílný televizní seriál z roku 1983.
 Mořští ptáci – ptáci přizpůsobení životu na moři.
 Mrtví ptáci (film) – (Dead Birds) je dokumentární a etnografický film Roberta Gardnera z roku 1964. 
 Noční ptáci – (Nighthawks) je obraz, který roku 1942 namaloval Edward Hopper. 
 Portál:Ptáci – portál wikipedie zabývající se ptáci.
Stymfalští ptáci – (Στυμφαλίδες ὄρνιθες, Stymfalídes Órnithes) jsou nebezpečné bytosti z řecké mytologie. 
Vodní ptáci –  ptáci žijící v blízkosti vody nebo mokřadu někdy i moře. 
 Zpěvní ptáci – (Passeriformes) jsou největší řád třídy ptáků.

Související články 
 Pták (rozcestník)
 Ptáček